Сьомий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу був розіграний в індивідуальній гонці серед жінок. Змагання пройшли о 15:15 за місцевим часом 7 березня 2012 року. Результати цієї гонки, на відміну від чоловічої, не були надто ж сенсаційними. Перемогу в цій гонці відсвяткувала норвежка Тура Бергер — олімпійська чемпіонка в цій дисципліні, бронзова призерка — 2009, проте це золото стало для неї першим в її кар'єрі на ЧС. Другою стала француженка Марі-Лор Брюне, яка протягом сезону демонструвала непогані результати, проте не сенсаційні. Третьою стала чинна чемпіонка шведка Гелена Екгольм. Українки виступили непогано, проте навіть десятки найкращих не досталися. Найкращою з українок стала Наталія Бурдига, яка фінішувала 12-ю. Чисто відстрілялося лише три спортсменки — італійка Мікела Понца (9), срібна призерка Ванкувера-2010 Олена Хрустальова (Казахстан) (19) та китаянка Чжан Янь (аж 78!).

Результати

Посилання 
Сайт IBU:
 Офіційні результати
 Золота медаль Тури Бергер
 IBU Night в Рупольдінгу
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відеомоменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Індивідуальні гонки на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012